Карат (маса) — одиниця маси (=200 мг)
 Карат (вміст золота) — одиниця вмісту золота